Симбирское народное ополчение 1812 года (Симбирское ополчение, Симбирское резервное ополчение) — иррегулярные воинские формирования, организованные для защиты России от наполеоновских войск в Отечественной войне 1812 года, сформированное в Симбирской губернии.

Формирование 

6 (18) июля 1812 году император Александр I обратился ко всем сословиям Российской империи с Манифестом, в котором призвал создавать ополчения для защиты Отечества. Манифестом от 18 (30) июля 1812 года «О составлении временного внутреннего ополчения» 16-ю центральными губерниями, прилегавшими к сложившемуся театру военных действий, которые разделили на три округа: Петербургский, Московский и Поволжский, к которому относилась и Симбирская губерния.

В Симбирске Манифест об объявлении войны был получен 24 июля 1812 года. В этот же день было проведено губернское дворянское собрание, которое приняло постановление. Было решено дать по 3 (позднее по 4) человека от каждых 100 ревизских душ (всего 9333 чел.), из них сформировать 4 пехотных и один конный полк. Первый пехотный полк формировался в Алатыре, второй — в Ставрополье, третий — в Сенгилее, четвёртый — в Симбирске, а также, конный полк — в Карсуне.

Начальником Симбирского ополчения был избран действительный статский советник князь Д. В. Тенишев, командирами пехотных полков — генерал-майор князь Андрей Михайлович Оболенский (Симбирск), полковник Илья Иванович Самойлов (Ставрополь), гвардии капитан Никонор Степанович Топорнин (Сенгилей), капитан 2-го ранга Стеофан Фёдорович Филатов (Алатырь), конного полка — гвардии штабс-ротмистр Дмитрий Андреевич Третьяков (Карсун).

Формирование Симбирского ополчения началось в сентябре 1812 года. Симбирское дворянство «единогласно изъявило желание, оставя жен и детей своих, перепоясаться всем до единого». Офицеров не хватало, и в ополчение пришлось приглашать дворян из соседних губерний. Жители губернии пожертвовали в фонд ополчения около 1,3 млн рублей деньгами, продовольствие и фураж, подводы, лошадей и обмундирование. Губернатором А. А. Долгоруковым было сформировано ополчение, которым он и командовал до выступления в поход (1812). Несмотря на всеобщий недостаток и дороговизну лошадей, он произвёл закупку лошадей для кавалерии и артиллерии по умеренным ценам.

26 октября (8 ноября) 1812 года Поволжское ополчение III округа под начальством генерал-лейтенанта П. А. Толстого выступило в Заграничный поход. Симбирское ополчение в составе четырёх пеших и одного конного полков численностью 8560 человек выступило в поход по маршруту: Симбирск — Нижний Новгород — Муром — Рязань — Орёл — Глухов. Общим местом сбора для всех ополчений III округа был Киев — Переяслав. Но, в связи с отставанием от графика, маршрут Симбирского ополчения был изменён: Саранск — Керенск — Тамбов — Елец — Курск — Суммы — Ромны — Киев. В декабре Симбирское ополчение подошло к городам Староконстантинову и Заславлю и до лета 1813 года оно проходило усиленную военную подготовку, в боевых действиях не участвовало.

Отечественная война 1812 года была близка к завершению, поэтому перед ополчением, участвовавшим в кампании 1813—1814 гг., русским командованием ставилась задача по ликвидации отдельных французских гарнизонов в бассейнах рек Вислы, Одера, Эльбы.

В начале марта 1813 года Симбирское ополчение слилось с Пензенскими ополченцами.

В мае 1813 года симбирские ополченцы вместе с другими ополченцами Поволжья расположились в районах Житомира и Новограда-Волынского, на левом фланге Резервной армии, получили из г. Ковно 15000 французских ружей, вошли в состав вновь созданной из корпусов генерала Дохтурова, Маркова и Резервной армии Лобанова-Ростовского — Польской армии. Ею командовал барон Беннигсен. Симбирское ополчение к этому времени увеличилось до 8994 человека, и приняли участие в осаде крепости Замостье и осаде Бреслау. Затем два пехотных полка были включены в состав временного гарнизона Бреслау, а два других и конный полк находились на осаде Глогау. По распоряжению командования пять эскадронов Симбирского ополчения были переданы под командование генерал-майора Репнинского и направлены под Дрезден, осада и штурм которого длились с сентября по октябрь 1813 года.

При подведении итогов боевых действий поволжских ополчений при взятии городов-крепостей Дрездена, Магдебурга, Гамбурга в приказе по Польской армии указывалось: «Те полки под начальством графа Толстого, которые употреблялись под Дрезденом, Магдебургом и Гамбургом, более других имели трудов и случаев к отличию, которые действительно оказали во всех противу неприятеля делах, и потому войска сии заслуживают особенно уважения за деяния сии на берегах Эльбы».

С января по май 1814 года конный полк симбирян совместно с другими конными полками из Поволжья участвовал в осаде Гамбурга, одной из первоклассных крепостей.

В последующих сражениях 10,12,15,16 октября конный полк Симбирского ополчения своими боевыми действиями подтвердил высокую оценку командования, о чём говорят списки офицеров полка, представленных к наградам.

Сражением за Гамбург Поволжское ополчение закончило освобождение городов крепостей по реке Эльба. Тем самым были ликвидированы группировки французских войск в тылу союзных армий.

К осени 1814 года Симбирское ополчение выполнило поставленную задачу и 28 октября начался его роспуск. Часть ополченцев добровольно вступила в регулярную армию и дошла до Парижа.

Возвратившиеся воины были поселены в новой слободе под Симбирском названной Туть.

Участие 
 Симбирское ополчение в ходе Заграничного похода участвовало в боевых действия при блокаде крепостей Замостье (1-й пехотный полк), Глогау (1-й, 2-й, 3-й пехотные полки) и Дрезден (конный полк).
 Взятие городов-крепостей Дрездена, Магдебурга, Гамбурга.
 Пехотные полки Симбирского ополчения, вошедшие в состав отряда, возглавляемого генерал-майором Розеном, участвовали с августа 1813 по апрель 1814 года в осаде города-крепости Глогау.
 Потери Симбирского ополчения за время похода до границ России и Заграничного похода составили 3211 ратников (погибших и умерших) и 1426 человек перенёсших различные ранения и заболевания.

Память 
 Сведения о Симбирском ополчении были занесены на стены Храма во имя Христа Спасителя: «Симбирское ополчение в числе 8874 ратников в составе 1-го конного и 4-х пеших полков под командованием Действительного Статского Советника Князя Тенишева, Генерал-Майора Князя Оболенского, Полковника Самойлова, Капитанов: Топорина, Филатова и Штабс-Ротмистра Третьякова».                                                                                                                            
 7 сентября 1824 года в Симбирске, в присутствии императора Александра I, была произведена закладка Троицкого собора посвящённый Победе в Отечественной войне 1812 года. Государь собственноручно положил в его основание первый камень. Храм уничтожен в 1936 году.
 Также в губернии были построены храмы посвящённые Победе в Отечественной войне 1812 года, в таких сёлах, как: Озёрки, Старый Тукшум, Дмитриево-Помряскино, Кокрять, Кротково и в других.
Знамёна Симбирского ополчения, которые хранились как реликвии в Троицком соборе, сгорели в пожаре 1864 года.
 В 1912 году Троицкий кафедральный собор стал главным местом проведения торжеств по случаю 100-летия Победы в Отечественной войне 1812 года.
 14.04.1994 года, на здание, где формировался Симбирский пехотный полк, ныне здание главного корпуса УСХИ, установлена мемориальная доска.
 На здание, где жил участник Отечественной войны 1812 года Пётр Иванович Юрлов (1793—1869) — штабс-капитан, награждённый за храбрость в Бородинском сражении Золотой шпагой. В 1841—1845 гг. Симбирский губернский предводитель дворянства, установлена мемориальная доска.

См. также 
 Земское ополчение 1812 года
 Заграничный поход.
 Осада крепостей в 1813 году

Примечания

Ссылки

Литература 
 Мартынов П. Л. Город Симбирск за 250 лет его существования. — Симбирск, 1898. — С. 123.
 Яхонтов А. К. Симбирские люди в Отечественную войну (1812—1912). — Симбирск, 1912. С. 5.
 Репьев М. И. «Симбирский край», Париж, 1935 г. — С. 163.
 Апухтин В. Р. Симбирское дворянское ополчение 1812—1814 гг.: материалы для истории дворянства Симб. губ.: юбил. изд. Симб. дворянства / В. Р. Апухтин; под ред. симб. губ. предводителя дворянства В. Н. Поливанова. – М.: Тип. В.И. Воронова, 1912. —  42 с.: ил.
 Диодор (Исаев) Дипломная работа по кафедре церковной истории на тему «Свято-Троицкий кафедральный собор города Симбирска как народный храм в память победы русского оружия и Симбирского народного ополчения в Отечественной войне 1812 года».

Отечественная война 1812 года
Иррегулярные войска Российской империи
Симбирская губерния